Příjmení Kulhavý nosí více významných osobností:

 Bartoloměj Josef Kulhavý (1921–2016) – český katolický duchovní, dominikán a vysokoškolský učitel
 František Kulhavý (1863–1941) – český docent epidemiologie
 Gustav Kulhavý (1875–?, po 1946) – český architekt zejména secesního stylu
 Jaroslav Kulhavý (* 1985) – český cyklista

Odkazy

Související články 
 Kulhavý osud – vědeckofantastický román ruských sovětských spisovatelů bratrů Strugackých

Externí odkazy